Рубен Фельгаер (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2002).

С 5 лет занимался с отцом. Затем у Л. Бронштейна, А. Сорина и О. Панно в клубе «Sociedad Hebraica Argentina».

Многократный чемпион Аргентины (2001, 2007, 2008, 2010 и 2014).
 
В составе сборной Аргентины участник 7-и олимпиад (2002—2014). Участник двух нокаут-чемпионатов мира ФИДЕ (2002, 2004).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 

Шахматисты Аргентины